Johannesklooster (Sint-Petersburg)
 St. Johannesklooster (Borne)